Juan Barahona (1519-1565) - giurista spagnolo, consigliere di Carlo V e Filippo II
 Juan de Esquivel Barahona (circa 1560- circa 1624) - compositore spagnolo
 Juan Barahona Zapata (fl. seconda metà XVI secolo) - conquistador
 Juan de Barahona y Padilla Dávila (?-1588) - militare e poeta spagnolo
 Juan Barahona (1996) - calciatore salvadoregno